Kurier Codzienny – dziennik wydawany w latach 1865–1905
 Kurier Codzienny – dziennik wydawany w latach 1945–1953

zob. też. Ilustrowany Kurier Codzienny